Jméno a příjmení František Filip má více známých nositelů:
 František Filip (politik) (1865–1926) – rakouský a český podnikatel, sokolský funkcionář a politik
 František Filip (režisér) (1930–2021) – český filmový a televizní režisér
 František Filip (spisovatel) (1904–1957) – český tělesně postižený spisovatel